Poison (američki glazbeni sastav), glam rock sastav
Poison (njemački glazbeni sastav), black metal sastav
Poison Girl, pjesma
Poison Prince, pjesma